Kim Jin-woo (1975) – calciatore sudcoreano
Kim Jin-woo (1983) – attore sudcoreano
Kim Jin-woo (2006) – attore sudcoreano